Орга́ны Украины исторически были частью западно-европейской музыкальной христианской культуры и до конца 1920-х годов устанавливались преимущественно в католических и лютеранских церквях. 

За годы советской власти некоторые церковные органы пришли в нерабочее состояние, некоторые из них были уничтожены. С начала 1970-х годов органы начали устанавливать в светских органных залах. Как правило, для этих целей переоборудовались помещения бывших католических и православных церквей и заказывались новые инструменты. Таким образом, органные залы появились в ряде городов Украинской ССР.

После объявления независимости Украины от СССР заметна тенденция возвращения бывших храмов верующим с переносом из них органных залов. Например, в 2008 году орган перенесли из сумского православного Троицкого собора в концертный зал филармонии. По состоянию на 2012 год органные залы на Украине остались в православных храмах в Харькове, Днепре, Белой Церкви и Черновцах. 

В 2016 году в Харькове был открыт самый большой духовой орган Украины, построенный немецкой органостроительной фирмой «Alexander Schuke» и имеющий 72 регистра, 4 мануала и педаль.

Список действующих органов на Украине 

Данный список духовых органов по умолчанию отсортирован и пронумерован по количеству регистров, затем по количеству мануалов и году изготовления. Список не включает электронные аналоговые и цифровые имитаторы органа, а также не включает полностью все небольшие учебные духовые органы, позитивы и портативы, находящиеся в частной собственности, подсчёт которых весьма затруднителен.

Условные обозначения:
 НП — населённый пункт.
 R/М/P — арабскими цифрами указано количество регистров, римскими — количество мануалов, «Р» свидетельствует о наличии педальной клавиатуры.
 Год — год окончания строительства или ремонтных работ.
 Фирма — органостроительная фирма, построившая орган, а также фирмы, осуществившие ремонт, реставрацию и/или реконструкцию инструмента.
 О — опус.
 П — примечание-сноска.

Список недействующих органов на Украине

Примечания 
Примечания

Источники

Литература

Ссылки 
 Список органов Украины
 Национальный дом органной и камерной музыки Украины 
  (с. 130—163)

 
Списки зданий и сооружений Украины
Списки музыкальных инструментов